Laatsch steht für:
 Laatsch (Mals), Fraktion der Marktgemeinde Mals in Südtirol
 Harald Laatsch (* 1956), deutscher Politiker der Alternative für Deutschland 
 Willi Laatsch (auch Willy; 1905–1997), deutscher Bodenkundler und Forstwissenschaftler